Il doppio del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rod Frawley e Chris Lewis che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Mike Estep 7-5, 4-6, 7-6(4).

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Mike Estep (finale)
 Rod Frawley /  Chris Lewis (campioni)

 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Brad Guan /  Wayne Hampson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Pacific Tennis Classic 1981